Galina Aleksandrowna Wiszniewska (ros. Галина Александровна Вишневская; ur. 10 lutego 1994 w Semipałatyńsku) – kazachska biathlonistka, uczestniczka zimowych igrzysk olimpijskich.

W Pucharze Świata zadebiutowała w Hochfilzen w roku 2011, zajmując 83. miejsce w sprincie na 7,5 km. Najlepszy wynik w Pucharze Świata osiągnęła w 2016 w Ruhpolding, zajmując 15. miejsce w biegu indywidualnym na 15 km.

Osiągnięcia

Zimowe Igrzyska Olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w drużynowych zawodach PŚ

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata

Uwagi

Bibliografia 
 
 

Kazachskie biathlonistki
Kazachscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Urodzeni w 1981
Medaliści Zimowej Uniwersjady 2015
Medaliści Zimowej Uniwersjady 2017